Maximum Transmission Unit – jednostka
 MTU Aero Engines – producent silników lotniczych
 MTU Friedrichshafen – producent silników
 MTU-12 – czołg